Găujani ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Găujani (Giurgiu), Gemeinde im Kreis Giurgiu

 Găujani (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Găujani (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea